Бенево́ленский — русская семинаристская фамилия. Перевод на латынь фамилий , .

 Беневоленский, Алексей Павлович (1924—1980) — Герой Советского Союза.
 Беневоленский, Дмитрий Михайлович (1883—1937) — святой Русской православной церкви.
 Беневоленский, Николай Владимирович (1877—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Беневоленский, Павел Игнатьевич (1800—1865) — священнослужитель Русской православной церкви, профессор логики и психологии в Московской духовной академии.
 Феофилакт Иринархович Беневоленский — один из градоначальников города Глупов в романе «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству».